

Брусен () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Брусен () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єтрополе.